L'Institut pour les politiques publiques ( Public Policy Institute) est un think-tank régional qui agit dans les Balkans occidentaux par l’intermédiaire de ses bureaux implantés respectivement à Belgrade, Podgorica et Ljubljana.

Histoire 

L'Institut des politiques publiques a été fondé le  à Podgorica. Son bureau de Belgrade a commencé à travailler le  et celui de Ljubljana le . Les fondateurs de l’Institut sont les professeurs universitaires de Belgrade, Mijat Damjanovic, Nikola Samardzic et Stevan Lilic, ainsi que le journaliste slovène Vanja Vardjan et l’ancien Directeur du Service de communication du gouvernement de la République de Serbie Vladimir Beba Popovic, qui exerce en même temps la fonction de directeur de l'Institut.

L’Institut des politiques publiques a été mis en place à la suite du besoin d’apporter un soutien clair et professionnel à l’établissement d’institutions dans la période post-yougoslave, au développement du discours politique et public et à la coopération culturelle, basée sur l’individualisme civil.

Activités 

L’Institut des politiques publiques a été créé afin d’orienter une action dynamique et constante des experts de toutes les régions des Balkans Occidentaux qui possédaient une expérience de plusieurs décennies en matière de professionnalisation des médias, de conception d’un agenda politique, d‘enjeux européens et transatlantiques, de sécurité, de droits de l’homme et des minorités, de fonction publique, de diplomatie, de secteur civil, de sciences et de culture. 

L’objectif de l’Institut consiste à établir une nouvelle politique nationale, régionale et internationale de l’espace poste-yougoslave par le développement de synergies entre le savoir et les positions d‘experts expérimentés et de militants connus du public. L’Institut des politiques publiques contribue, par la promotion du dialogue public et de solutions constructives, aux efforts des États des Balkans Occidentaux de devenir des partenaires égaux, fiables et progressifs dans le cadre de l’intégration européenne et de leurs relations mutuelles. 

Une des priorités de l‘Institut des politiques publiques consiste à soutenir un engagement plus orienté d’experts civils en matière d‘importants processus de réforme qui sont actuellement mis en œuvre dans les États des Balkans Occidentaux, tels que la qualité de membre de l’Union européenne et de l’OTAN.

Projets  

Après avoir procédé à des recherches de base et à l’analyse de la situation sociale et médiatique dans les États des Balkans Occidentaux, l’Institut a développé et a mis en œuvre toute une série de projets dont :
 Il est temps de faire valoir les droits des femmes et l’égalité des sexes au Monténégro 
 NATO Reach Out 
 Renforcement des capacités administratives pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’environnement au Monténégro  
 Sommet Model NATO Youth  
 Réponse civile au clientélisme dans les médias – Cercle médiatique  
 Rôle des médias dans le processus de sécularisation dans les Balkans occidentaux  
 Rôle des médias dans le suivi de la résolution 1325 au Monténégro  
 Promotion de la protection de la propriété intellectuelle  
 Simulation du Conseil de l’Atlantique Nord pour les jeunes  
 Application de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 1325 « Femmes, paix et sécurité »

Comité de programmation   

Outre les fondateurs, les membres du Comité de programmation de l’Institut des politiques publiques sont :
  Andjelka Mihajlov, professeur à l’Université de Novi Sad  
 M. Ante Boskovic, avocat 
 M. Pavle Farcic, graphiste  
 M. Cedomir Petrovic, artiste dramatique   
  Marija Calic, photographe  
  Gordana Lazarevic, économiste  
 M. Marko Kljajevic, avocat 
 M. Nikola Suica, professeur à l’université de Belgrade  
 M. Haris Dajc, assistent à la Faculté de Philosophie de l’université de Belgrade
  Mojca Mavec, journaliste  
  Jasna Slamnik, juriste  
 M. Ales Ekar, économiste  
 M. Zoran Krunic, sociologue 
  Barbara Tekavec, juriste

Board of Trustees 

Board of Trustees de l’Institut des politiques publiques est le plus haut organe administratif international qui réunit des intellectuels de renom international, des responsables politiques, des experts et des acteurs académiques parmi lesquels se trouvent :
 Philippe Douste-Blazy, Nations unies Conseiller spécial chargé des financements innovants
 Mario Henrique de Almeida Santos David, vice-président du Parti populaire européen  
 Jan-Erik Lane, sociologue, professeur de sciences économiques et politiques  
 Carlos Flores Juberias, professeur à l’Université de Valence   
  Michelle Facos, professeur à l’Université de l’Indiana  
 Egidio Ivetic, professeur à l’Université de Padoue   
 Guy Peters, professeur à l’Université de Pittsburgh et à l’Université Zeppelin en Allemagne
 Walter Schwimmer, ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe

Lien externe 
 Site officiel

Think tank